Performance Index (von  []: Durchführung, Leistung) steht für:

 Aktienindex#Performanceindex, eine Berechnungsmethode für Aktienindizes
 Cost Performance Index, ein Begriff aus dem Projektmanagement, siehe Earned Value
 Environmental Performance Index (EPI), einen Index für die ökologische Leistungsbilanz von Staaten und Unternehmen
 Klimaschutz-Index (engl. ) zu Vergleich und Bewertung der Klimaschutzleistungen von Staaten
 iCOMP Index (Intel COmparative Microprocessor Performance Index), ein Leistungstest für Mikroprozessoren in der EDV